Райнов — фамилия. 

Известные носители:
 Райнов, Богомил (1919—2007) — болгарский поэт, писатель, искусствовед, общественный деятель.
 Райнов, Тимофей Иванович (1888—1958) — русский советский философ, литературовед, историк науки, социолог.
 Райнов, Юрий Анатольевич (род. 1931) — профессор, кандидат технических наук, лауреат Государственной Премии РФ в области науки и техники (2001).

Райнова
 Райнова, Иванка (род. 1959) — болгарский философ, писатель, переводчик, феминистка.

См. также 
 Райновское